Guy II de La Roche (La Rochefoucauld) , seigneur de La Rochefoucauld 
Guy II de La Roche (duc d'Athènes) (1280-1308) duc d'Athènes